Плюдюа́ль (, ) — коммуна во Франции, находится в регионе Бретань. Департамент — Кот-д’Армор. Входит в состав кантона Плуа. Округ коммуны — Генган.

Код INSEE коммуны — 22236.

География 

Коммуна расположена приблизительно в 400 км к западу от Парижа, в 115 км северо-западнее Ренна, в 24 км к северо-западу от Сен-Бриё.

Население 
Население коммуны на 2016 год составляло 732 человека.

Администрация

Экономика 
В 2007 году среди 373 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 256 были экономически активными, 117 — неактивными (показатель активности — 68,6 %, в 1999 году было 62,7 %). Из 256 активных работали 236 человек (120 мужчин и 116 женщин), безработных было 20 (7 мужчин и 13 женщин). Среди 117 неактивных 41 человек были учениками или студентами, 40 — пенсионерами, 36 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Статуя «Сидящая Богоматерь с младенцем» в часовне Нотр-Дам (XVI век). Высота — 110 см; дерево. Исторический памятник с 1980 года

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт 
 
 

Коммуны департамента Кот-д’Армор